Вогт — фамилия. Известные носители:
 Вогт, Альфред ван (1912—2000) — американский писатель-фантаст.
 Вогт, Гюстав (1781—1870) — французский гобоист и педагог.
 Вогт, Йёрген Херман (1784–1862) – норвежский государственный и политический деятель.
 Вогт, Нильс Коллетт (1864—1937) — норвежский писатель и поэт неоромантического направления.
 Вогт, Петер (род. 1944) — нидерландский футболист.
 Вогт, Эллен (род. ??) — финская кёрлингистка.